.

O Campeonato Europeu de Estados Pequenos de Voleibol Feminino é torneio realizado pela CEV desde 2006, que reúne somente nações do continente europeu que contenham uma população muito inferior às demais europeias. A competição é realizada a cada dois anos. O Chipre é o atual e maior campeão da competição.

Histórico

Quadro Geral 

Competições de seleções de voleibol da Europa
Competições de voleibol de categorias de base